Die American-Football-Bundesliga 1996 war die 18. Saison der 1. Bundesliga, der höchsten deutschen Spielklasse, in der Sportart American Football. Meister wurden die Hamburg Blue Devils, die sich im German Bowl gegen die Düsseldorf Panthers durchsetzen konnten.

Teams 

 Vorjahr = Liga des Vorjahres
 BL = Bundesliga
 (N) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga

Saisonverlauf

Reguläre Saison 

Legende: , , 

 (*) Heimrecht getauscht

Abschlusstabellen

Nord 

 ,  

 Tie-Breaker: Cologne Crocodiles gewinnen direkten Vergleich gegen Braunschweig Lions (49:31)

Süd

Relegation

Nord 

Die Berlin Adler gewinnen insgesamt mit 59:30 gegen die Berlin Rebels und bleiben dadurch in der 1. Bundesliga Nord. Die Berlin Rebels verbleiben in der 2. Bundesliga Nord.

Süd 
Da an der 1. Bundesliga Süd nur fünf Mannschaften teilnehmen, gibt es keine Relegationsplätze und somit auch keine -spiele. Alle Mannschaften verbleiben in der 1. Bundesliga.

Play-offs

Statistik

Erfolgreichste Scorer, reguläre Saison

Weblinks 

 1. Bundesliga 1996 bei football-history.de

GFL-Saison
American-Football-Saison 1996